Końcepole to nazwa dwóch miejscowości na Litwie i trzech miejscowości na Białorusi.

Miejscowości na Litwie 
 Końcepole (Koncypole) – wieś w starostwie Wielka Wieś, w rejonie ignalińsim, w okręgu uciańskim
 Końcepole (Koncypole) – opuszczona kolonia ob. na terenie starostwie Mielegiany rejonu ignalińskiego, w okręgu uciańskim

Miejscowości na Białorusi 
 Końcepole (Koncypole) – opuszczona osada ob. na terenie sielsowietu Opsa rejonu brasłwaskiego w obwodzie witebskim
 Końcepole (Koniecpol) – opuszczony folwark ob. na terenie sielsowietu Mieżany rejonu brasłwaskiego w obwodzie witebskim
 Końcepole (Koniecpole) – nieistniejący folwark ob. na terenie sielsowietu Hermanowicze rejonu szarkowszczyńskiego w obwodzie witebskim
 Końcepole (Końcypole, Koniecpole) – nieistniejący zaścianek ob. na terenie sielsowietu Nowy Pohost  rejonu miorskiego w obwodzie witebskim

Zobacz też 
 Koniecpol

Linki zewnętrzne